Die Copa AT&T 2001 war ein Tennisturnier, welches vom 19. bis 25. Februar 2001 in Buenos Aires stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde im Freien auf Sandplatz auf ausgetragen. In derselben Woche wurden in Rotterdam das ABN AMRO World Tennis Tournament und in Memphis das Kroger St. Jude International gespielt, die beide zur Kategorie der ATP International Series Gold zählten, während das Turnier in Buenos Aires zur niedriger dotierten International Series zählte.

Titelverteidiger im Einzel aus dem Jahr 1995 war der Spanier Carlos Moyá, der in diesem Jahr nicht antrat. Stattdessen siegte der brasilianische Setzlistenerste Gustavo Kuerten. Im Finale stand ihm der Argentinier José Acasuso, der als Qualifikant gestartet war, gegenüber, den er in zwei Sätzen besiegte. Kuerten gewann damit seinen 11. Profititel und den ersten Titel der Saison.
Die Titelverteidiger im Doppel, Vincent Spadea und Christo van Rensburg, traten beide nicht beim Turnier an. Die an zwei gesetzte argentinisch-spanische Paarung Lucas Arnold Ker und Tomás Carbonell konnte sich den Titel sichern. Im Finale schlugen sie Mariano Hood und Sebastián Prieto in drei Sätzen. Sie feierten ihren dritten gemeinsamen Titel. Für Arnold Ker war es der 8. und für Carbonell der 21. Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 600.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 625.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage  (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage  (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Buenos Aires